Rainsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rainsville (Alabama)
 Rainsville (Indiana)
 Rainsville (New Mexico)